

Сент-Клерсвілл — місто, штат Огайо
 Сент-Клерсвілл — місто, штат Пенсільванія